Giubileo aziendale – si intende il 50º anno dalla fondazione dell'azienda
Giubileo universale della Chiesa cattolica – detto anche Anno santo, è una ricorrenza religiosa della religione cattolica celebrata dal 1300
Giubileo ebraico – in lingua ebraica Yovel, è una ricorrenza religiosa della religione ebraica ordinata in Levitico 
Giubileo sacerdotale – si intende il 50º anno di sacerdozio
Gilera Giubileo – serie di motociclette prodotte dalla casa di Arcore, iniziate con la Gilera Giubileo 98 del 1959
Giubileo d'argento – anniversario dei 25 anni. Utilizzato generalmente per il regno di un monarca
Giubileo d'oro – anniversario dei 50 anni. Utilizzato generalmente per il regno di un monarca
Giubileo di diamante – anniversario dei 60 anni. Utilizzato generalmente per il regno di un monarca
 Giubileo straordinario della misericordia – Giubileo universale della Chiesa cattolica ricorrente nel cinquantesimo della fine del Concilio Vaticano II
 Castel Giubileo – una delle zone di Roma